Art:
 Amélie (tragicomèdia), tragicomèdia en 5 actes de Jean Rotrou (1633)
 Amélie (pel·lícula), pel·lícula de Jean-Pierre Jeunet (2001)
 Amelie (grup), grup de power-pop català, nascut el 2009

 Biografies:
 Amélie Mauresmo, tennista professional francesa
 Amélie Nothomb, escriptora belga en llengua francesa
 Amélie Helga Lundahl, pintora finlandesa

 Toponímia: Amélie-les-Bains-Palalda, nom francès de la localitat Els Banys i Palaldà, al Vallespir